

Codici 
 JY – codice vettore IATA di Air Turks and Caicos

Altro 
 Jy – simbolo del jansky